Die Communauté de communes du Doubs Baumois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 27. Dezember 2001 gegründet und umfasst 58 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Baume-les-Dames.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband wurde ursprünglich unter dem Namen Communauté de communes du Pays Baumois gegründet. 

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wurde der damals 25 Gemeinden umfassende Verband um 15 Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes Dame Banche et Bussière und 19 Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes de Vaîte-Aigremont erweitert und auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurde die Gemeinde Vauchamps nach Bouclans eingemeindet. Gleichzeitig verließ die neue Gemeinde Bouclans den Verband und schloss sich der Communauté de communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel an.
Außerdem wechselte die Gemeinde Rillans von der Communauté de communes des Deux Vallées Vertes zum hiesigen Verband.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Doubs Baumois
Gegründet 2001